«Жа́льгирис» ( — Грюнвальд) — название литовских спортивных команд.

Название получило распространение в память о победе Королевства Польского и Великого княжества Литовского над Тевтонским орденом в Грюнвальдской битве () в 1410 году

В истории 
 «Жальгирис» — литовская партизанская бригада, действовавшая в тылу немецких войск.

В спорте 
 «Жальгирис» — спортивное общество.

Клубы 
 «Жальгирис» — хоккейный клуб из Электреная, выступавший в Первенстве МХЛ.
 «Жальгирис» — баскетбольный клуб из Каунаса.
  — вторая команда.
 «Жальгирис» — футбольный клуб из Вильнюса.
  (в 1990-х годах — «Жальгирис-2») — вторая команда.
  — третья команда.
  — женский футбольный клуб из Вильнюса.
  — вторая команда женского клуба.
 «Жальгирис» или «Кауно Жальгирис» — футбольный клуб из Каунаса.
  — вторая команда.
  — третья комада.
  — женская команда.
 «Жальгирис» — название футбольного клуба «Каунас» в 1999 году.
  — мини-футбольный клуб из Каунаса.
 «Жальгирис» — название футбольного клуба «Банга» из города Гаргждай в 1955 году.

Спортивные арены 
 «Жальгирис» — стадион в Вильнюсе.
 «Жальгирис-Арена» — многофункциональная арена в Каунасе.

Другое 
  — завод по производству металлообрабатывающих станков, расположенный в Вильнюсе, и название фрезерных станков.

Примечания